Nystagmus (biologie), natuurlijke oogbewegingen
 Nystagmus (aandoening), afwijkende oogbewegingen